

Sigle 
 Africa, Caraibi, Pacifico – organizzazione internazionale degli Stati membri della Convenzione di Cotonou
 Analisi delle componenti principali
 Associazione Culturale Pediatri 
 AutoCarro Pesante – mezzi in dotazione all'Esercito Italiano
 Automatic Colt Pistol

Aeronautica 
 ACP – abbreviazione di Acceptance message – Messaggio di accettazione

Codici 
 ACP – codice vettore ICAO di Astral Aviation
 acp – codice ISO 639-3 della lingua acipa orientale

Geologia 
 ACP, Arenarie di Cerreta - bosco di Pietra Palomba – sintema stratigrafico

Musica 
 ACP – gruppo musicale milanese